Петар Радовановић се може односити на:

 Петар Радовановић (1882-1945), синдикалиста и партијски радник
 Петар Радовановић (глумац), српски глумац и старешина војвођанског глумишта.
 Пеатр Радовановић (правник) (1808-1857), правник, професор Лицеја, члан Друштва српске словесности
 Петар Радовановић Брдар (1818-1880), задужбинар, добротвор.